Richard Bacon est un nom pouvant désigner:

 (1775-1844), journaliste et musicien anglais
 (1798-1884), éditeur de journaux anglais
Richard Bacon (né en 1962), homme politique conservateur britannique
 (né en 1975), présentateur de télévision anglais

Voir aussi
, chalutier armé britannique

Bacon, Richard